Slahung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Slahung, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Slahung, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar